Лангсдорф (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Лангсдорф, Ганс (1894—1939) — немецкий морской офицер, капитан 1-го ранга, командир тяжёлого крейсера Адмирал граф Шпее.
 Лангсдорф, Григорий Иванович (1774—1852) — российский исследователь, натуралист и этнограф, действительный член Петербургской Академии наук.
 Лангсдорф, Иоганн Вильгельм (1745—1827) — немецкий солевар.
 Лангсдорф, Карл Христиан (1757—1834) — немецкий физик, математик.